Roundup, Round up, Round-Up oder Round-up steht für:
 das Zusammentreiben der Rinder zum zählen, impfen oder verladen im nordamerikanischen Ranchwesen, siehe Ranching #Typische Fachbegriffe aus dem nordamerikanischen Ranchwesen
 Roundup, eine Serie von Breitbandherbiziden
 Roundup (Bugtracker), ein Bugtracking-System (EDV)
 Roundup (Montana), eine Stadt im US-Bundesstaat Montana
 Edsel Roundup, US-amerikanischer Kombi
 Operation Roundup, ein Plan zur Invasion Westeuropas im Zweiten Weltkrieg
 Operation Roundup (1951), ein Angriff der UN-Truppen im Koreakrieg
 Round-up, ein Karusselltyp
 The Round-Up (Film, 1920), US-amerikanischer Western mit Roscoe Arbuckle
 The Round Up (Film, 1941), US-amerikanischer Western von Lesley Selander